Kirchdorf kan henvise til:

 kommuner
 i Baden-Württemberg:
 Kirchdorf an der Iller – kommune i Landkreis Biberach
 i Bayern
 Kirchdorf (bei Haag in Oberbayern) – kommune i Landkreis Mühldorf am Inn
 Kirchdorf (Hallertau) – kommune i Landkreis Kelheim
 Kirchdorf am Inn (Landkreis Rottal-Inn) – kommune i Landkreis Rottal-Inn
 Kirchdorf an der Amper – kommune i Landkreis Freising
 Kirchdorf im Wald – kommune i Landkreis Regen
 i Niedersachsen:
 Kirchdorf (Samtgemeinde) i Landkreis Diepholz
 Kirchdorf (Niedersachsen) – kommune i Landkreis Diepholz
 i Østrig:
 Kirchdorf am Inn (Oberösterreich) – kommune i Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Kirchdorf an der Krems, Bezirkshauptstadt i Oberösterreich
 Kirchdorf in Tirol – kommune i Bezirk Kitzbühel, Tirol
 i Schweiz:
 Kirchdorf (Schweiz) – kommune i Kanton Bern.

 bydele
 i Bayern
 Kirchdorf (Bad Wörishofen) – bydel i Bad Wörishofen